Rosyjski Projekt Lady – rosyjski program rozrywkowy typu reality show emitowany na antenie Pyatnitsa! od 2016 roku, oparty na brytyjskim formacie Ladette to Lady (znanego w Polsce pod nazwą Damą być) na licencji RDF Media, którego oryginał był emitowany w telewizji ITV. W Polsce wyemitowany został pierwszy sezon programu.

Ekipa 
 Laura Łukina – dyrektor Szkoły Dam
 Natalia Koziełowa – zastępca do spraw wychowawczych
 Maria Trietiakowa – drugi zastępca

Uczestnicy

Sezon 1 

Sezon 2

Sezon 3

Uwagi

Przypisy 

Programy typu reality show